Павле Петровић (Шабац, 12. септембар 1978) српски је филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2001. || Буди фин (ТВ мини серија)|| /
|-
| 2002. || Мало пажње, молим (ТВ серија) || Глас Савести (глас)
|-
| 2002. || У славу старог града (ТВ филм) || Паја Јовановић
|-
| 2002. || Емигранти (видео) || /
|-
| 2002. || Госпођица Јулија (Видео) || Жан, слуга
|-
| 2004. || Јесен стиже, дуњо моја || Добошар
|-
| 2006. || Стижу долари (ТВ серија) || Водитељ аукције
|-
| 2002-2008. || Вршачка позоришна јесен (ТВ серија) || Шандор Лепршић / Лично / Жан, слуга
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1978.
Српски глумци
Шапчани